De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1970 bij de mannen werden voor de 69e keer gehouden. De Tsjechoslowaak Jan Kodeš won het toernooi door in de finale de Joegoslaaf Željko Franulović met 6-2, 6-4 en 6-0 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Tennis in 1970
Roland Garros